Kodai Yasuda - um futebolista profissional japonês.
Kodai Watanabe - um futebolista profissional.
Desambiguação